Чемпіонат Полтавської області з футболу 2019 року виграла «Олімпія» (Савинці).

Турнірна таблиця 

|}</onlyinclude>

Примітки
 позначкою * відзначений чемпіон

Посилання 

 Чемпіонат Полтавської області 2019. Вища ліга. FootballFacts.ru 

Чемпіонат Полтавської області з футболу
2019 у футболі
2019 в українському спорті
2019 у Полтавській області